Kaiserhof steht für:

 einen Innenhof der Münchner Residenz, siehe Münchner Residenz #Das Renaissanceschloss
 Kaiserhof (Eckernförde), denkmalgeschütztes Gebäude in der Stadt Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Kaiserhof (Quedlinburg), denkmalgeschütztes Gebäude in der Stadt Quedlinburg in Sachsen-Anhalt
 Kaiserhof Victoria, Hotel in Bad Kissingen
 Brauerei Kaiserhof in der Stadt Kulmbach in Bayern
 Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ in Meran, Südtirol
 Japanisches Kaiserhaus

Siehe auch: 
 Drei-Kaiser-Hof
 Hotel Kaiserhof (Begriffsklärung)
 Kayser’s Hof in Flensburg
 Kaiserhöfe in Berlin
 Kaisershof